Angicalensi – abitanti di Angical do Piauí
Angicalensi – abitanti di Angical